

Список видов, входящих в род Рододендрон (Rhododendron)

 Список составлен на основе данных сайта GRIN.
 Русские названия видов даны по книгам «Флора СССР» и Деревья и кустарники СССР (см. раздел Литература).
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I 

 
 
 . По данным The Plant List, это название входит в синонимику вида

J

K

L 

 
 
 
 
  (syn.: Рододендрон мелколистный (Rhododendron parvifolium Adams))

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Рододендрон